Bánk (12-13. század) horvát-szlavón bán, több vármegye főispánja, az ismert dráma egyik főszereplője
 Bánk bán históriája (1574) históriás ének Valkai András tollából
 Bánk bán (1819), Katona József drámája
 Bánk bán (1861), a dráma alapján színpadra vitt opera
 Bánk bán (1914), Kertész Mihály filmje
 Bánk bán (1952) Révész György filmje
 Bánk bán (1974), Vámos László tévéfilmje
 Bánk bán (1987), Szőnyi G. Sándor tévéfilmje
 Bánk bán (2002), Káel Csaba operafilmje

Jegyzetek